— parfois épelé Mansoor — est un prénom masculin, parfois un nom, d'origine arabe signifiant « victorieux par aide divine », littéralement « béni de Dieu pour être victorieux ». Le nom provient de la racine arabe . À rapprocher des prénoms « Victor » et « Vincent » par sa signification.

C'est un prénom qu'on peut retrouver fréquemment dans plusieurs pays musulmans notamment en Afrique Occidentale.

Prénom Mansour

Prénom Mansoor

Patronyme Mansour 

 Abdessalem Mansour (né en 1949), ingénieur et haut fonctionnaire tunisien ;
 Abdrabbo Mansour Hadi (né en 1945), maréchal et homme d'État yéménite, vice-président puis président de la République ;
 Philippe Mansour (né 1961), Medecin cardiologue ;
 Adnan Mansour (né 1946), homme politique libanais, ministre des Affaires étrangères ;
 Adli Mansour, homme politique égyptien, président par intérim de l'Égypte de 2013 à 2014 ;
 Ahmed Ben Mansour Nejjaï, homme politique marocain ;
 Ahmed Mansour, journaliste égyptien ;
 Akhtar Mohammad Mansour (~1960/1968-2016), ministre de l'Aviation civile et des Transports du gouvernement taliban ;
 Albert Mansour, homme politique libanais ; 
 Ali Mansour (1890-1975), également connu sous le nom de Mansour al Molk, homme politique iranien ;
 Amir Mansour (né en 1972), boxeur américain ;
 Cheikh Mansour (1760–1794), Al-Imam al-Mansour al-Moutawakil 'ala Allah1, né Ouchourma, chef de guerre tchétchène islamique ;
 Mansour Diop (né en 1995 à Saint-Louis) géographe, spécialiste des questions de développement dans les pays du Suds. Diplômé de la Sorbonne, il est notamment passé par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). 
 Foued Mansour (né en 1974), réalisateur et scénariste français ;
 Hassan Ali Mansour (1923-1965), homme politique iranien, fils d'Ali Mansour dit Mansour al Molk (ci-dessus) ;
 Hesham Mansour (1984-), journaliste égyptien ;
 Joyce Mansour (née Joyce Patricia Adès, 1928 – 1986), poétesse égyptienne d'expression française liée au surréalisme ;
 Mounira Hadj Mansour (1989-), actrice néerlandaise ;
 Mustafa Mansour (né en 1914), joueur et entraîneur égyptien de football ;
 Omar Mansour (né en 1958), magistrat et homme politique tunisien ;
 Raja Mansour (née en 1991), rameuse d'aviron tunisienne ;
 Reda Mansour (né en 1965), diplomate et poète israélien ;
 Reem Mansour (née en 1993), archère égyptienne ;
 Talal Mansour (né en 1964), athlète qatarien spécialiste du sprint ;
 Mansur Shah, sixième sultan de Malacca (règne 1459-1477) ;
 Sidi Mansour, marabout du  ;
 Zalzal Mansour (mort en 791), musicien musulman de Bagdad.

Patronyme Mansoor 

 Ahmed Mansoor (1969-), blogueur dans les Émirats arabes unis, militant des droits humains et des réformes, arrêté en avril 2011 pour diffamation et insultes à trois dirigeants de l'État.

Autres 
 Beni Mansour, village kabyle de la wilaya de Béjaïa en Kabylie (Algérie)
 Bab Mansour el Aleuj, Bab el-Mansour ou encore Bab Mansour, est la porte la plus importante et la plus remarquable de la ville de Meknès au Maroc
 Gare de Beni Mansour, gare ferroviaire de la ligne d'Alger - Annaba, située à Beni Mansour en Kabylie
 Mosquée Sidi Mansour, mosquée tunisienne située à Tunis
 Stade Yacoub-El-Mansour, stade de football situé dans la ville de Témara au Maroc
 Union Yacoub El Mansour, abbrév. UYM, club marocain de football créé en 1989
 (20416) Mansour, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes